Теодемир:

 Теодемир (полководец) — вестготский вельможа в Испании.
 Теодемир (король остготов) — сын Вандалара.
 Теодемир (король свевов) — преемник Ариамира.